A Praia de São Pedro é uma praia portuguesa, localizada na freguesia de São Pedro, próxima à zona do aldeamento do Ilhéu, concelho de Vila Franca do Campo, açoriana de São Miguel.

Esta apresenta-se como uma zona balnear essencialmente composta por calhau rolado de várias dimensões e por várias piscinas naturais.

É possuidora de um enquadramento paisagístico bastante próprio, facto que lhe advêm da sua posição frente ao Ilhéu de Vila Franca.

Ver também 
 Lista de praias dos Açores

Ligações externas 
 

Pedro, Praia São
Pedro, Praia São